Gusev može biti:

 Matvei Gusev, ruski astronom
 Gusev, grad u Rusiji nazvan po astronomu
 Gusev (krater na Marsu), udarni krater na Marsu
 Gusev (krater u Rusiji)